Бабинский:
 Бабинский (погост) — бывший населённый пункт на Кольском полуострове.
 Бабинский, Анри (1855—1931) — французский горный инженер, гастроном и автор кулинарных книг.
 Бабинский, Жозеф (1857—1932) — французский врач-невропатолог, брат Анри Бабинского.
 Бабинский, Михаил Соломонович (1880—1941) — советский скульптор.

См. также 
 Николай Ильич Бабинский-Соколов